Tân An (Hội An, Quảng Nam)
 Tân An (Hiệp Đức, Quảng Nam)